Trošelji su naseljeno mjesto u sastavu općine Gradiška, Republika Srpska, BiH. Ova mjesna zajednica prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine ima ukupno 559 stanovnika i 170 domaćinstava. Funkciju predsjednika mjesne zajednice obavlja Mirko Ratković - Čele (SDS).

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf
Republički zavod za statistiku RS

Naselja u Republici Srpskoj
Bosanska Gradiška